Polizeihistorische Sammlung steht für

 Polizeihistorische Sammlung (Berlin), Sammlung seit der Gründung des Berliner Polizeipräsidiums 1809
 Polizeihistorische Sammlung Niedersachsen, seit November 2011 untergebracht im Polizeimuseum Niedersachsen